El nombre de cabo Blanco puede designar los siguientes accidentes geográficos:
 al cabo Blanco, situado en la Patagonia argentina;
 al cabo Blanco, situado en la frontera entre Mauritania y el Sáhara Occidental;
 al cabo Blanco, situado en costa norte del Perú;
 al cabo Blanco, situado en el extremo sudoriental de la península de Nicoya en Costa Rica;
 al cabo Blanco, situado en la isla española de Mallorca;
 al cabo Blanco, situado al norte de Túnez;
 al Cabo Blanco, situado en el sur de la isla española de Tenerife.